Petr Zapletal (* 5. září 1954, Bílovec) je pedagog, zakladatel Asociace malých debrujárů České republiky. Viceprezident F.I.P.D. Federation International des petit Debrouillards (1996 - 2016).

Život 
Vyrůstal v Bučovicích, kde do roku 1969 absolvoval základní školu. Gymnázium v Bučovicích (1969 - 1973). Pedagogická fakulta UJEP Brno obor vychovatelství a tělesná výchova (1973 - 1977), pedagogická fakulta Magdeburg (DDR) (1974 - 1975). Učitel a vychovatel školní družina Křenovice (1977 - 1979), učitel a vychovatel školní družina a základní škola Bučovice 710 a 711 v letech (1979 - 1983), ředitel Domu dětí a mládeže v Bučovicích (1984 - 1991), Asociace pro mládež vědu a techniku Praha, vedoucí oddělení zahraničí (1992 - 1994), zakladatel a prezident Asociace malých debrujárů České republiky (1992 - 2016). Spolupráce s Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy a jejím předsedou Doc. RNDr. Milanem Rojkem, CSc., který se stává čestným předsedou Asociace malých debrujárů (1996). V březnu 2000 se podílel na otevření The Mick Jagger Centre v Dartford Grammar School (Anglie).

Před odchodem do důchodu se snaží o zachování původní debrujárské filosofie i celistvosti organizace. Společně s čestným prezidentem debrujárů Doc. RNDr. Zdeňkem Drozdem, Ph.D.  a  prorektorem UK Praha Doc. RNDr. Martinem Vlachem, Ph.D. připravují převod organizace pod křídla Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy v Praze, který končí neúspěchem. 

Na konci března 2016 odchází do důchodu. Dále se věnuje podnikatelské činnosti v oblasti ubytování a rekreační činnosti. Žije na venkově v obci Litkovice nedaleko Žirovnice u Jindřichova Hradce, střídavě pak Hasting (Anglie) a Etang Millau (Francie).

Osobní zájmy - rocková, bluesová a populární hudba. Sbírka více než 140 000 nosičů LP, CD, CDR, MC, DVD a VHS. Kytarista a člen hudebních skupin FREE FIVE Koryčany (1976), NEPTUN Nesovice (1977 - 1978 spolu se Slávek Machálek a Ladislav Učeň), RYTMUS orchestr Šroubárny Ždánice (1980 - 1991).

Výstavy a publikační činnost 
 Pravidelná spolupráce s ČT1, dětské pořady VEGA, ŽIRAFA, Studio kamarád (+Libor Bouček) a TV NOVA
 Články v odborném tisku
 POKUSY PRO MALÉ DEBRUJÁRY - 1-4 díl – soubory pokusů 1991
 ZKUS POKUS! – brožura pokusů na samostatných pohlednicích 2004
 EINSTEIN.CZ – sumariace méně obvyklých pokusů 2005
 ŠIFRA KOMENSKÉHO – motivační a obsahový sumář soutěže 2008
 HEURÉKA! – 38 pokusů pro malé debrujáry – VHS video, CDR + textová část 2000
 ASOCIACE MALÝCH DEBRUJÁRŮ – soubor informativních textů a návodů 1996
 FIPD – Welt der Wissenschaften – täglich neu entdecken und verstehen – publikace 1998

Ocenění na mezinárodních výstavách 
 1991 Československo, Praha, ESI (Expo Science International)
 1992 Belgie, Brusel - ESE (Expo Science European)
 1993 USA, Amarillo - ESI 
 1995 Kuwajt, Kuwajt City - ESI
 1996 Česká republika, Praha - ESE
 1997 Jihoafrická republika, Pretoria - ESI
 1998 Portugalsko, Coimbra - ESE
 1999 Mexiko, Puebla - ESI
 2000 Belgie, Charleroi - ESE
 2001 Francie, Grenoble - ESI
 2002 Slovensko, Bratislava - ESE
 2003 Rusko, Moskva - ESI
 2004 Německo, Drážďany - ESE
 2011 Turecko, Istanbul 20th MEF
 2012 Turecko, Istanbul 21th MEF

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Rozhovor na metodickém portálu RVP.CZ
 Osobní webové stránky

Čeští pedagogové
Narození 5. září
Narození v roce 1954
Narození v Bílovci
Žijící lidé
Muži